Trzebiatowski steht für:
Familien die den Namen oder Beinamen Trzebiatowski nach dem Gutsdorf Trzebiatkowa führen
 Jutrzenka (Adelsgeschlecht)
 Malotki (Adelsgeschlecht)
 Schmude (Adelsgeschlecht)

Personen die den Namen oder Beinamen Trzebiatowski nach dem Gutsdorf Trzebiatkowa führen
 Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski (1938–2015), polnischer Senator und Hochschullehrer an der Universität Ermland-Masuren 
 August Malotki von Trzebiatowski (1808–1873), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm Malotki von Trzebiatowski (1790–1867), preußischer Generalmajor
 Fritz Malotki von Trzebiatowski (1830–1912/13), preußischer Generalmajor
 Janusz Jutrzenka Trzebiatowski (* 1936), polnischer Bildhauer, Maler, Bühnenbildner und Dichter
 Johann Friedrich Malotki von Trzebiatowsky (1784–1854), Landrat im Kreis Wiedenbrück
 Karin von Jutrzenka Trzebiatowski (* 1939), Malerin und Illustratorin
 Klemens Zmuda Trzebiatowski (1913–1984), polnischer Hochschullehrer der Universität Danzig 
 Wilhelm Malotki von Trzebiatowski (1836–1893), preußischer Generalmajor
 Włodzimierz Trzebiatowski (1906–1982), polnischer Chemiker